Хорхе Уренья Андреу (; род. 8 октября 1993, Ониль, Испания) — испанский легкоатлет, специализирующийся в многоборье. Серебряный призёр чемпионата Европы в помещении 2017 года в семиборье. Четырёхкратный чемпион Испании.

Биография 
Тренируется под руководством Хесуса Хиля и своего отца Хосе Антонио Уреньи, также бывшего десятиборца. Перед тем, как оказаться в лёгкой атлетике, попробовал себя во многих других видах спорта: футболе, триатлоне, плавании, баскетболе.

Впервые выступил на международной арене в 2012 году, когда на домашнем юниорском чемпионате мира в Барселоне занял 20-е место в десятиборье.

В 2014 году стал серебряным призёром Ибероамериканского чемпионата с суммой 7644 очка. Через полгода впервые в карьере набрал больше 6000 очков в семиборье, установив на национальном чемпионате новый рекорд Испании (6051). Финишировал на седьмом месте на чемпионате Европы в помещении 2015 года.

Установил личный рекорд на молодёжном первенстве Европы (7983), благодаря которому выиграл серебро в соревнованиях десятиборцев.

На чемпионате Европы 2016 года шёл в числе лидеров после шести видов, но не смог совершить ни одной результативной попытки в метании диска и потерял шансы на медаль.

В январе 2017 года победил на матче пяти стран в Праге с ещё одним национальным рекордом в семиборье — 6249 очков. На чемпионат Европы в помещении приехал в качестве лидера мирового сезона и показал там сопоставимый результат (6227). Впереди оказался только призёр Олимпийских игр Кевин Майер, установивший новый рекорд Европы (6479).

Летом 2017 года впервые в карьере превысил рубеж в 8000 очков. Сначала выиграл соревнования в первой лиге командного чемпионата Европы по многоборьям с результатом 8121 очко, а затем улучшил эту сумму на чемпионате мира, где занял 9-е место (8125).

Личные рекорды в отдельных видах десятиборья

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Хорхе Уреньи на сайте Федерации лёгкой атлетики Испании
 
 Профиль Хорхе Уреньи на сайте all-athletics.com
 Профиль Хорхе Уреньи на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Статистика Хорхе Уреньи на Decathlon 2000

Многоборцы Испании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года